Minahasa  ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi). Minahasa hatte zur Volkszählung 2020 mit 13,25 Prozent den höchsten Bevölkerungsanteil aller elf Regierungsbezirke in der Provinz, also ausgenommen der vier autonomen Städte (Kota).

Geographie 
Minahasa erstreckt sich zwischen 01°01′ und 01°29′ n. Br. sowie zwischen 124°34′ und 125°05′ ö. L. und grenzt im Norden (eher Nordwesten) an die Provinzhauptstadt, die autonome Stadt (Kota) Manado, im Norden (eher Nordosten) an den Regierungsbezirk Minahasa Utara, im Westen an den Bezirk Minahasa Selatan und im Süden an den Bezirk Minahasa Tenggara. Die (seit ) autonome Stadf Kota Tomohon ist vollständig vom Bezirk Minahsa umgeben. Im Norden stellt die Küste der Celebessee und im Osten die Küste der Molukkensee eine natürliche Grenze dar.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich seit dem Jahr 2012 in folgende 25 Distrikte (Kecamatan). Die weitere Unterteilung erfolgt in 270 Dörfer (Desa), wovon 43 als Kelurahan städtischen Charakter besitzen

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 () lebten im Regierungsbezirk Minahasa 347.290 Menschen, davon 169.855 Frauen (48,91 %) und 177.435 Männer (51,09 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,11 %.

Mitte 2022 waren 93,24 % der Einwohner Christen (293.123 Protestanten / 28.037 Katholiken), 6,54 % waren Moslems und 0,06 % Hindus.
70,15 Prozent oder 241.627 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 18,47 % waren Kinder und 11,38 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 44,07 % ledig; 48,85 % verheiratet; 0,71 % geschieden und 6,37 % verwitwet. Der HDI-Index war 2020 mit 75,29 der höchste aller elf Bezirke in der Provinz (Durchschnittswert dieser: 72,93).

Geschichte

Verwaltungsgeschichte 
Der Kabupaten Minahasa war einer der sechs Verwaltungseinheiten (4 × Daerah Tingkat II und 2 × Kotapradja) die bei Gründung der Provinz Sulawesi Utara vorhanden waren.

Nach der Volkszählung 2020 wurden folgende Distrikte (Kecamatan) neugebildet:
 Kakas Barat wird aus Kakas ausgegliedert,
 Kawangkoan Utara wird aus Kawangkoan ausgegliedert,
 Kawangoan Barat wird aus Kawangkoan ausgegliedert,
 Mandalong wird aus Pineleng ausgegliedert,
 Tombairi Timur wird aus Tombairi ausgegliedert,
 Tompaso Barat wird aus Tompaso ausgegliedert.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Minahasa – Karte 1:100.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Minahasa (indonesisch/englisch)

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Utara